Iveta Korčáková (* 22. října 1978, Stará Ľubovňa) je slovenská vizionářka a mystička. Nejvíce známá je díky události Zjevení Panny Marie v Litmanové.

Život 
Narodila se 22. října 1978 ve Staré L'ubovňi na Slovensku. Pocházela z formálně katolické rodiny. V letech 1990 - 1995 se ji na hoře Zvir v blízkosti rodinné chaty zjevovala Panna Maria. V době prvního zjevení bylo Ivetě kolem dvanácti let. Celá událost vešla v obecnou známost jako Zjevení Panny Marie v Litmanové. Iveta Korčáková působila v řeholní komunitě, po odchodu z komunity se 25. srpna 2007 vdala a nyní spolu s manželem žije ve Velké Británii.

O zjevení Panny Marie Ivetě Korčákové byl natočen dokument Víta Janečka Ivetka a hora.

Zjevení 
O událostech detailně pojednává článek Zjevení Panny Marie v Litmanové.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Slovenky
Vizionáři mariánských zjevení
Narození v roce 1978
Narození 22. října
Žijící lidé
Ženy